KEO steht für:
 KEO (Brauerei), Brauerei auf Zypern
 KEO (Satellit), geplanter Satellit zur Aufbewahrung von Wissen
 Kriegs-Einheits-Obus, einen deutschen Oberleitungsbus-Typ aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Kammerunion Elbe/Oder, ein Zusammenschluss von polnischen, tschechischen und deutschen Industrie- und Handelskammern
 Flughafen Odienné (IATA-Code), Flughafen von Odienné, Elfenbeinküste

Keo steht für:
 Keo, alternativer Name der Thổ, Bergbewohner in Nordvietnam, Provinz Nghệ An
 Keo (Raikküla), Ort in der Gemeinde Raikküla, Kreis Rapla, Estland

Keo ist der Familienname folgender Personen:
 Elvinn Keo (* 1988), malaysischer Squashspieler
 Jehmsei Keo (* 1987), Schweizer Wushu-Athlet
 Keo Meas (1926–1976), kambodschanischer Politiker
 Shiloh Keo (* 1987), US-amerikanischer American-Footballer

keo steht für:
 Kakwa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Kakwa (Ethnie), Untergruppe der Bari (Volk)

KEO